Папе́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Папетти, Андреа (род. 2001) — итальянский футболист.
 Папетти, Фаусто (1923—1999) — итальянский альтовый саксофонист.

См. также 
 Папети, Доминик (1815—1849) — французский художник.